Capaldi est un nom propre d'origine italienne, porté par :
 Peter Capaldi, un acteur britannique né en 1958 en Écosse, surtout connu pour son rôle du Douzième Docteur dans la série Doctor Who ainsi que celui du spin doctor Malcolm Tucker dans la série The Thick of It et dans le film dérivé In the Loop
 Lewis Capaldi, un auteur-compositeur-interprète britannique né en 1996 en Écosse
 Jim Capaldi, un musicien britannique né en 1944 et mort en 2005, ayant fait partie du groupe de rock Traffic
 Tony Capaldi, un footballeur britannique né en 1981, joueur dans l'équipe d'Irlande du Nord
 Mario Capaldi, un auteur-dessinateur de bandes dessinées

Homonymie de patronyme
Patronyme italien